

Aziende 
 DeSoto – casa automobilistica statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 De Soto – città della Contea di Sumter, Georgia
 De Soto – villaggio della Contea di Jackson, Illinois
 De Soto – città della Contea di Dallas, Iowa
 De Soto – città della Contea di Johnson e della Contea di Leavenworth, Kansas
 De Soto – città della Contea di Jefferson, Missouri
 De Soto – villaggio del Wisconsin
 DeSoto – città della Contea di Dallas, Texas

Persone 
 Hernando de Soto, navigatore e conquistador spagnolo
 Hernando de Soto, economista peruviano

Musica 
 DeSoto Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
 Roscoe e DeSoto – personaggio del film d'animazione Disney Oliver & Company